David Bradley (1920–1997), amerikai filmrendező
David Bradley (1942–), angol színész
David Bradley (1953–), amerikai színész, harcművész
David „Dai” Bradley (1953–), BAFTA-díjas angol színész (Kes, 1969)